Еуглените (Euglena) са род едноклетъчни организми от царство Протиста.

Видове 
Съществуват около 150 вида еуглени.
 Род Еуглени

Excavata